Arrangemang kan syfta på::

Musikarrangemang – en något oklar term för bearbetning eller strukturering av musik

Se även
Evenemang